Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 26. јула (квалификације и полуфинале) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено чак 119 такмичара из 111 држава, а занимљиво је да је током такмичења постављен свега један нови национални рекорд. Титулу светског првака освојио је амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену новог националног рекорда од 47,17 минута. Сребрну медаљу освојио је још један Американац Нејтан Ејдријан, док је бронза припала Французу Мехдију Метели.

Репрезентативац Србије Велимир Стјепановић пласирао се у полуфинале где је заузео 12. место и није успео да се пласира у финале. Репрезентативац Црне Горе Адо Гарговић такмичење је завршио на 84. месту у квалификацијама.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара слободним стилом било је пријављено 119 такмичара из 111 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 26. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 9:45 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. На старту квалификационих група појавила су се 113 такмичара, а пливало се у чак 12 квалификационих група.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 26. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 17:44 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 такмичара са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Резултати финала 
Финална трка пливана је 27. јула у вечерњем делу програма од 17:51 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.